Мері-сюр-Марн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Мері-сюр-Марн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна